Евге́ния Пастерна́к:
 Пастернак, Евгения Борисовна (род. 1972) — белорусская писательница.
 Пастернак, Евгения Владимировна (урождённая Лурье; 1898—1965) — советская художница.